Marie Tereza Toskánská (21. března 1801 – 12. ledna 1855) byla sardinská královna sňatkem s králem Karlem Albertem Sardinským.

Byla dcerou Ferdinanda III. velkovévody toskánského, a Luisy Neapolsko-Sicilské. Byla pojmenována po své prababičce císařovně Marii Terezii. V roce 1817 se provdala za Karla Alberta Sardinského a následně se po nástupu svého manžela na trůn v roce 1831 stala sardinskou královnou.

Původ 

Její rodiče byli Ferdinand III. Toskánský a Luisa Marie Amélie Tereza Neapolsko-Sicilská. Narodila se jim v roce 1801 jako nejmladší potomek. Její čtyři starší sourozenci byli: Karolina Ferdinanda (1793–1802), František Leopold (1794–1800), toskánský velkovévoda Leopold II. (1797–1870) a Marie Luisa (1799–1857).

Rodina 
Jejím manželem, za kterého byla 30. září 1817 provdána otcem Ferdinandem III. Toskánským, se stal sardinsko-piemontský král a savojský vévoda Karel Albert.

Potomci s Karlem Albertem:

 Viktor Emanuel II. (14. března 1820 – 9. ledna 1878), král sardinsko-piemontský a od roku 1861 první král sjednocené Itálie
 ⚭ 1842 Adelheid Rakouská (3. června 1822 – 20. ledna 1855), rakouská arcivévodkyně
 ⚭ 1869 Rosa Vercellana (3. června 1833 – 26. prosince 1885), morganatické manželství
 Ferdinand (15. listopadu 1822 – 10. února 1855), vévoda janovský, ⚭ 1850 Alžběta Saská (4. února 1830 – 14. srpna 1912)
 Maria Kristína (4. července 1826 – 25. července 1827)

Tituly a oslovení 
 21. března 1801 – 11. srpna 1804: Její Královská Výsost arcivévodkyně Maria Theresia Rakouská, princezna toskánská
 11. srpna 1804 – 30. září 1817: Její Císařská a Královská Výsost arcivévodkyně Marie Tereza Rakouská, princezna toskánská
 30. září 1817 – 27. dubna 1831: Její Císařská a Královská Výsost princezna z Carignana
 27. dubna 1831 – 23. března 1849: Její Veličenstvo královna Sardinie
 23. března 1849 – 12. ledna 1855: Její Veličenstvo královna Maria Teresa Sardinská

Vývod z předků

Odkazy

Externí odkazy 
 

Sardinské královny
Savojské vévodkyně
Královny matky
Toskánští Habsburko-Lotrinkové
Narození v roce 1801
Narození 21. března
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1855
Úmrtí 12. ledna
Úmrtí v Turíně
Pohřbení v bazilice Superga
Ženy